

General Carneiro, municipalité de l'État du Paraná
General Carneiro, municipalité de l'État du Mato Grosso

General Carneiro